Sturm är bland annat ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet Sturm
 Charles Sturm (1803–1855), schweizisk-fransk matematiker och fysiker
 Christoph Christian Sturm (1740–1786), tysk psalmförfattare
 Fini Sturm (född 1995), tysk roddare
 Helmut Sturm (1932–2008), tysk målare
 Jacob Sturm von Sturmeck (1489–1553), tysk politiker
 Jacob Sturm (kopparstickare) (1771–1848), tysk botanist, entomolog och gravör
 Johann Georg Sturm (1742–1793), tysk kopparstickare
 Johannes Sturm (1507–1589), tysk, protestantisk skolman
 Julius Sturm (1816–1896), tysk skald
 Marco Sturm (född 1978), tysk ishockeyspelare
 Paul Sturm (1859–1936), tysk skulptör

Övrigt
Det österrikiska namnet på drycken Federweisser.
Roman av Ernst Jünger Sturm (roman)

Tyska efternamn
Alkohol